TSF steht für:
 Télécoms Sans Frontières, eine Entwicklungshilfeorganisation, die Kommunikationsinfrastrukturen in Entwicklungsländern vor allem in Krisenzeiten aufbaut
 Temporäre Seitenstreifenfreigabe, eine verkehrstelematische Maßnahme, siehe auch Verkehrsbeeinflussungsanlage#Arten
 Tragkraftspritzenfahrzeug, ein Feuerwehrfahrzeugtyp bei den deutschen Feuerwehren, der in zwei Bauformen nach DIN genormt ist
 Flughafen Treviso (ital. Aeroporto di Treviso-Sant'Angelo), ein Flughafen bei Treviso im Nordosten Italiens, der in erster Linie von Billigfluggesellschaften genutzt wird nach dem IATA-Code
 französisch Transmission sans fil, zu deutsch drahtlose Übertragung durch Funktechnik, beispielsweise beim Rundfunk oder Funkverkehr 
 TSF (Hörfunksender), ein portugiesischer Radiosender der Gruppe Controlinveste
 Turn- und Sportfreunde
TSF Ditzingen
TSF Esslingen
TSF Stuttgart
 Text Services Framework, eine Windows-Schnittstelle zur Texteingabe und -verarbeitung (seit Windows XP)
 Bahnhof Schorndorf nach DS 100

tsf steht für:
 Tamang (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektcluster der Tamang in Nepal, Sikkim und Westbengalen

TSF